Габриеля́н, Габриэлян (, от имени архангела Гавриила) — армянская фамилия.

Известные носители

А 
 Габриелян, Артур Владимирович (род. 1982) — российский шахматист, гроссмейстер .
 Габриелян, Аршалуйс Амбарцумович (1912—1993) — советский геолог, академик АН АрмССР.
 Габриелян, Ашот Грантович (род. 1979) — армянский поэт, редактор.

Б 
 Габриелян, Борис Саакович (1902—1931) — советский актёр.

В 
 Габриелян, Ваге Вазгенович (род. 1965) — армянский дипломат.
 Габриелян, Виталий Рубенович (1944—2022) — советский и белорусский шашист, четырёхкратный чемпион СССР по русским шашкам.
 Габриелян, Владимир Александрович (1982—2022) — российский менеджер, первый заместитель гендиректора компании VK.

Г 
 Габриелян, Галуст Георгиевич (1905—1969) — советский оперный певец (тенор), народный артист Армянской ССР (1956).
 Габриелян, Гурген Бахшиевич (1903—1956) — советский актёр, народный артист Армянской ССР (1950).

Н 
 Габриэлян, Нина Михайловна (род. 1953) — русская поэтесса и переводчица, прозаик, культуролог, художник.

О

С 
 Габриэлян, Сергей Эдуардович (род. 1962) — российский актёр театра и кино, заслуженный артист России.
 Габриелян, Слава (род. 1952) — советский футболист и армянский тренер.

Э 
 Габриелян, Эдуард Аршакович (род. 1941) — депутат армянского парламента.
 Габриэлян, Элеонора Цолаковна (род. 1929) — советский и армянский ботаник, доктор биологических наук, профессор.
 Габриелян, Эмиль Самсонович (1931—2010) — советский и армянский врач, министр здравоохранения Армянской ССР.

Составные фамилии

См. также 
 Габриэлянц
 Габрилян